Hans von Quitzow ist der Name folgender Personen:

 Hans von Quitzow (General), (1805–1878), preußischer Generalmajor
 Johann „Hans“ von Quitzow (1370–1437), Raubritter